Сменцево — название нескольких населённых пунктов:
 Сменцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Сменцево — село в Некоузском районе Ярославской области.